Postacie fikcyjne:
 Eldred – główny bohater gry Sacrifice
Miejscowości w USA:
 Eldred – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Eldred – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
Gminy w USA:
 Eldred (ang. Eldred Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Eldred (ang. Eldred Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Eldred (ang. Eldred Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Eldred (ang. Eldred Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
 Eldred (ang. Eldred Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 Eldred (ang. Eldred Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Eldred (ang. Eldred Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren